Die Abkürzung PZT steht für:

 Personzentrierte Psychotherapie, siehe Klientenzentrierte Psychotherapie
 Photographisches Zenitteleskop, ein astronomisches Beobachtungsinstrument
 Plumbum Zirconate Titanate, ein Werkstoff mit piezoelektrischen Eigenschaften, siehe Blei-Zirkonat-Titanat

PZT